Футболист года на Украине — ежегодная награда лучшему футболисту сезона на Украине. Присуждается с 1969 года. В 1969—2006 годах победителя определяла газета «Украинский футбол», начиная с 2007 года — газета «Команда».

Футболист года на Украине

Украинский футбол

Газета «Команда»

См. также 
Футболист года в СССР

Примечания

Ссылки 
 Ukraine — Player of the Year Awards

Списки футболистов Украины
Футбольные награды